Turmhügel Altes Schloss steht für:

 Turmhügel Altes Schloss (Berndorf), Landkreis Ansbach, Bayern
 Turmhügel Altes Schloss (Gangkofen), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Turmhügel Altes Schloss (Haßlach), Landkreis Kronach, Bayern
 Turmhügel Altes Schloss (Hauxdorf), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Turmhügel Altes Schloss (Stobersreuth), Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:

 Altes Schloss (Begriffsklärung)